Цзяньпін — китайське ім'я Великого хана Ґуюка.

Цзяньпін () — повіт префектури Чаоян, Ляонін.